Zacharias Grape ist der Name folgender Personen:

* Zacharias Grape (der Ältere) (1637–1679), deutscher lutherischer Theologe, Logiker, Physiker und Hochschullehrer
 Zacharias Grape (der Jüngere) (1671–1713), deutscher lutherischer Theologe, Physiker und Hochschullehrer
 Zacharias Grape (Politiker) (1826–1874), schwedischer Pädagoge und Politiker